Михаил Константинович Дорошко (род. 1 июля 1949) — горнорабочий очистного забоя обособленного подразделения «Шахта „Ореховская“» акционерного общества «Краснодонуголь», Луганская область, Герой Украины (2005).

Биография 
Родился 1 июля 1949 года в селе Горки Стародорожского района Минской области

Работает горняком очистного забоя  «Шахта „Ореховская“» «Краснодонуголь», город Молодогвардейск, Луганская область.

Награды и звания 
 Герой Украины (23.08.2005, с вручением ордена Державы — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, шахтерскую доблесть и многолетний самоотверженный труд).
 Орден Трудового Красного Знамени (02.06.1983)

Примечания

Ссылки 
 Дорошко Михайло Костянтинович 
 ГЕРОЙ УКРАЇНИ - Дорошко Михайло Костянтинович 
 Глава государства присвоил 2 жителям Луганщины звания Героя Украины и Заслуженного металлурга Украины

Персоналии:Луганская область